Яковлєва (Яковлева) — жіноча форма російського прізвища Яковлєв. Відомі носії:

 Яковлєва Людмила Миколаївна (нар. 1942) — українська радянська діячка.
 Яковлева Маргарита Євгенівна (нар. 1981) — українська журналістка, прозаїк, поетеса, фотомитець. 
 Яковлєва Марина Олександрівна (нар. 1959) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Російської Федерації (2000). 
 Яковлева Марія Йосипівна (1918—?) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання. 
 Яковлева Наталія Миколаївна — українська громадська діячка, підприємиця, бізнес-тренер.
 Яковлєва Неллі Іллівна (нар. 1985) — український політичний аналітик, фахівець у галузі конфліктного менеджменту. Народний депутат України 9-го скликання.
 Яковлєва Оксана Миколаївна (нар. 1980) — українська біатлоністка, заслужений майстер спорту (2007).
 Яковлєва Олександра Євгенівна (нар. 1957) — радянська і російська актриса. Російський громадсько-політичний діяч регіонального рівня. 
 Яковлєва Олена Олексіївна (нар. 1961) — радянська і російська актриса. Народна артистка Російської Федерації (2002). 
 Яковлєва Олена Юріївна (Альона Яковлєва; нар. 1961) — радянська і російська акторка театру та кіно. Народна артистка Росії (2008). 
 Яковлєва Ольга Володимирівна (1986—2010) — російська баскетболістка. Майстер спорту Росії міжнародного класу. 
 Яковлєва Яніна Сергіївна (Журовська; нар. 1982) — українська волейболістка, нападаюча. Майстер спорту України. 

 Таїрова-Яковлева Тетяна Геннадіївна (у дівоцтві — Яковлева; нар. 1967) — російський історик (дослідниця України XVI—XVIII ст.), доктор історичних наук, професор кафедри історії народів країн СНД Інституту історії Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ). 
російські прізвища